Our kan syfta på följande:

 Our, flod i Belgien, Luxemburg och Tyskland
 Our, Jura, kommun i Frankrike